Hoendervogels (Galliformes) zijn een orde van vogels. Over het algemeen zijn het typische grondvogels. Het zijn plompe vogels die niet ver en hoog vliegen. Ze verbergen zich bij gevaar in het struikgewas en broeden op de grond. Alle hoendervogels zijn nestvlieders. Het zijn prooidieren en daarom slapen veel soorten op een veilige hoog gelegen plaats zoals in een boom. De orde omvat in totaal meer dan 250 levende soorten.

De mannelijke exemplaren worden hanen genoemd, de vrouwelijke hennen en hoenderjongen heten kuikens. 

De kip (huishoen) en de kalkoen behoren eveneens tot deze vogelorde, die daarmee voor een belangrijke voedselbron voor de mens zorgt.

Taxonomie 

 Orde: Galliformes (Hoendervogels)
 Familie: Cracidae (Sjakohoenders en hokko's)
 Familie: Gallinuloididae † (onder andere Gallinuloides)
 Familie: Megapodiidae (Grootpoothoenders)
 Familie: Numididae (Parelhoenders)
 Familie: Odontophoridae (Tandkwartels)
  Familie: Phasianidae (Fazantachtigen)

Cladogram
Het volgende cladogram is gebaseerd op een onderzoek uit 2021. Uit dit onderzoek blijkt dat de afsplitsing van de grootpoothoenders ruim 70 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden en die van de fazantachtigen en tandkwartels ongeveer 40 miljoen jaar geleden.

Externe links 
 Aviornis: Informatie over hoendervogels in het wild en in gevangenschap

 

Hoenders